

Cinema 
 After Life film del 1998 diretto da Hirokazu Kore'eda
 After.Life – film del 2009 diretto da Agnieszka Wojtowicz-Vosloo
 Resident Evil: Afterlife – film del 2010 diretto da Paul W.S. Anderson

Letteratura 
 Afterlife: An Investigation of the Evidence of Life After Death – opera di Colin Wilson del 1985
 Afterlife – opera di Paul Monette del 1990

Musica 
 Afterlife –  alias Steve Miller (DJ) musicista chillout britannico
 Afterlife – brano musicale dei Dream Theater presente nell'album When Dream and Day Unite (1989)
 Afterlife – album dei Blackthorne del 1993
 Aftelife – brano musicale dei Gamma Ray presente nell'album Land of the Free (1995)
 Aftelife – brano musicale degli Ultra presente nell'album Ultra (1999)
 Afterlife – album dei Nocturnal Rites del 2000
 Afterlife – album di Joe Jackson del 2004
 Afterlife – singolo degli Avenged Sevenfold del 2007, dall'album Avenged Sevenfold
 Aftelife – brano musicale dei Testament presente nell'album The Formation of Damnation (2008)
 Afterlife – singolo dei Bush, dall'album del 2010 The Sea of Memories
 Afterlife – singolo degli Arcade Fire del 2013
 Afterlife – singolo di  Hailee Steinfeld del 2019

Altro 
 Afterlife – videogioco del 1996
 Afterlife - Oltre la vita (Afterlife) – serie televisiva britannica del 2005
 After Life – serie televisiva britannica del 2019